Ярмук () может означать:

 Ярмук — река в Сирии.
 Ярмук — лагерь палестинских беженцев в Дамаске.
 Джамаат «Ярмук» — региональное подразделение (джамаат) организации «Кавказский фронт».
 Катибат Ярмук — батальон чеченских исламистов, подразделение ИГИЛ.
 «Эль-Ярмук» — кувейтский ракетный катер типа «Умм-эль-Марадим».

См. также 
 Битва при Ярмуке